Флаг муниципального образования Калниболотское сельское поселение Новопокровского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 марта 2011 года решением Совета Калниболотского сельского поселения № 96 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6856.

Описание флага 
«Прямоугольное полотнище малинового цвета с отношением ширины к длине 2:3, с выгнутой вдоль нижнего края белой полосой (составляющей по краям 1/12, а по средине 1/6 от ширины полотнища) несущее посередине изображения казака верхом и над ним — плата (Покрова), воспроизведённые белым цветом, с серыми тенями».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Калниболотского сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Изображение Покрова является единым элементом флага всех поселений Новопокровского района Краснодарского края.

В 1794 году на Кубань в составе 38 куреней Черноморского казачьего войска переселился и Калниболотский курень, ныне это станица Калниболотская. Согласно «Порядка общей пользы» от 1794 года, Калниболотский курень становится административным центром Григорьевского округа и имеет гербовую печать с изображением запорожского казака на коне с пикой в правой руке и саблей в левой. Данное изображение печати послужило основой флага Калниболотского сельского поселения.

Изображение казака приготовившегося к атаке символизирует мужество, отвагу, готовность по первому зову встать на защиту родной земли и говорит о казачьей преемственности, сохранении её традиций среди жителей поселения.

Малиновый цвет (пурпур) — это цвет запорожского (черноморского) казачества, потомки которых проживают в поселении в настоящее время. Также этот цвет символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, ясности, мудрости и миролюбия и чистоты.

Примечания 

Флаги с изображением всадника
Флаги с изображением шашки